Кара-Шоро

  — айыл в Алайском районе Ошской области.
 Кара-Шоро — национальный парк в окрестностях города Узген, Киргизия.
 «Кара-Шоро» — киргизский футбольный клуб из города Узген.
 Кара-Шоро — месторождение минеральных вод в Киргизии.